Люсье́н Бьянки́ (), при рождении Луча́но Бья́нки (, ,  — , ) — бельгийский автогонщик итальянского происхождения, пилот Формулы-1 (—, , ), победитель  за рулём Ford GT40 (совместно с Педро Родригесом).

Биография

Ранние годы, первые шаги в автоспорте (1934—1958) 

Люсьен (Лучано) Бьянки родился 10 ноября 1934 в Милане и в детстве переехал вместе со своей семьёй в Бельгию. Его отец был механиком в команде бельгийского автогонщика Джонни Клэза Écurie Belge. Молодой Люсьен мечтал об автоспортивной карьере, и в 1955 он принял участие в ралли Льеж-Рим-Льеж за рулём автомобиля Lancia совместно с Джонни Клэзом, заняв третье место. Бьянки принимал участие и в ралли, и в гонках спортивных автомобилей, дебютировав в 1956 в гонках «24 часа Ле-Мана» в составе команды , которую образовал Джонни Клэз путём объединения Écurie Belge с . Выступая в классе S 2000, экипаж Люсьена Бьянки и Алена де Шанжи () сошёл с дистанции из-за проблем с рулевым управлением. Успеха добился Бьянки в . Вновь выступая за рулём , Бьянки совместно с Жоржем Харрисом занял первое место в классе и седьмое в общем зачёте. Кроме того, в 1957 и 1958 Люсьен Бьянки выиграл ралли  вместе с Оливье Жандебьеном (Ferrari 250 GTO).

Первые годы в «Формуле-1» (1959—1962) 

Дебют Бьянки в «Формуле-1» состоялся в . За рулём Cooper , принадлежавшего , Люсьен не прошёл квалификацию стартового этапа сезона — Гран-при Монако. В том же 1959 году бельгиец занял третье место во внезачётном Гран-при По и четвёртое место во внезачётном же Гран-при ЮАР. На будущий, , год Люсьен набрал первое очко в «Формуле-1» за шестое место на домашнем для себя Гран-при Бельгии, вновь выступая на Cooper . Кроме того, в 1960 Бьянки и Жандебьен выиграли  за рулём Ferrari 250 .

В 1961 Люсьен Бьянки продолжил выступать в «Формуле-1», однако на Гран-при Монако не прошёл квалификацию, а в трёх других гонках сезона 1961 не доехал до финиша. В сезоне 1962 Люсьен принял участие в Гран-при Бельгии и Германии, не набрав очков. В том же году Бьянки выиграл 12 часов Себринга вместе со шведским гонщиком Йоакимом Бонниером, а также одержал победу на Гран-при Анголы.

Успехи в других гоночных сериях (1963—1967) 

С 1963 по 1967 Бьянки принял участие лишь в двух гонках «Формулы-1» (домашние Гран-при Бельгии 1963 и 1965), но активно выступал в других автоспортивных соревнованиях: это были гонки спортивных автомобилей, «Формула-2», «Формула-3», различные ралли. B 1964 Люсьен Бьянки стал трёхкратным победителем ралли , на этот раз его партнёром был , также бельгийский автогонщик, выступавший в «Формуле-1». Бьянки был постоянным участником 24 часов Ле-Мана, и в  вместе с  занял 5 место за рулём Ferrari 250 GTO. В этом же году Люсьен дебютировал в Targa Florio, управляя автомобилем Alpine-Renault вместе со своим братом . Братья заняли в гонке 15-е место. В 1965 и 1966 Люсьен Бьянки выступал в «Targa Florio» за рулём Alfa Romeo Giulia, оба раза войдя в первую десятку. В 1967 он занял 7 место в 24 часах Дейтоны вместе с Брюсом Маклареном, а также дебютировал в ChampCar и принимал участие в гонке 500 миль Индианаполиса, но, показав время в первом квалификационном заезде, уехал в Германию на 1000 километров Нюрбургринга. Участвуя в гонке вместе с Герхардом Миттером, Бьянки мог выиграть, но занял 4 место из-за технического дефекта на последнем круге.

Возвращение в «Формулу-1» и победа в Ле-Мане (1968) 

В 1968 Люсьен Бьянки присоединился к команде "Формулы-1 Cooper и принял участие в семи гонках сезона 1968 Формулы-1. Первые два Гран-при — Монако и Бельгии — были успешными для Бьянки: в Монако он занял третье место, а в Спа-Франкоршам набрал очко за шестую позицию. Но во всех остальных гонках Люсьен не добрался до финиша из-за различных технических проблем. По итогам сезона он занял лишь 17-е место. Зато за рулём Ford GT40 Люсьен Бьянки выиграл в 1968  вместе с Педро Родригесом и  вместе с Жаки Иксом. Новой командой Люсьена Бьянки стала Alfa Romeo компании Autodelta. 28 июля 1968 он одержал победу в Гран-при Муджелло. Его партнёрами были Нино Ваккарелла и Нанни Галли. Бьянки мог выиграть ралли Лондон — Сидней, но попал в аварию и сломал локоть.

Смерть (1969) 

В составе команды «Alfa Romeo» Люсьен Бьянки готовился к выступлению в  на Alfa Romeo Tipo 33. 30 марта 1969 Люсьен Бьянки погиб в аварии на тренировке на трассе Сарта, потеряв контроль над автомобилем.

Выступления в автоспорте

«Формула-1» 

|-
! 1959
! 
! Cooper 
!  V8
! 

||||||

|-
!rowspan=2| 1960
! 
!rowspan=2| Cooper 
!rowspan=2|  L4
!rowspan=2| 

||||||||||||||

|-
! Fred Tuck Cars
||||||||||

||||
|-
!rowspan=3| 1961
!rowspan=2| 
!  1001
! Maserati L4
!rowspan=3| 

||||||||||||||||||||

|-
! Lotus 18
!  L4
||||

||||||||||||||||||
|-
! 
! Lotus 18/21
!  L4
||||||

||||||||
|-
!rowspan=2| 1962
!rowspan=2| 
! Lotus 18/21
!  L4
!rowspan=2| 

||||||||||||||

|-
! 
! Maserati L4
||||||||||

||||||
|-
! 1963
! 
! Lola 
!  V8
! 

||||

|-
! 1965
! 
! BRM P57
! BRM V8
! 

||||

|-
! 1968
! Cooper Car Co
! Cooper 
! BRM V12
! 

|}

24 часа Ле-Мана

Targa Florio

Личная жизнь 

Брат —  (, р. 1937), также автогонщик. Внук Мауро и внучатый племянник Люсьена Жюль Бьянки (, 1989—2015) — пилот «Формулы-1», набравший первые очки в истории команды Marussia; получил серьёзные травмы в Гран-при Японии 2014 года и умер от их последствий в июле 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы-1
 24 часа Ле-Мана — результаты, 1923 — 
 Targa Florio — результаты, 1906—1977
 Люсьен Бьянки на Racingsportcars.com

Автогонщики Бельгии
Раллисты Бельгии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бельгии
Пилоты Формулы-1 из Бельгии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Emeryson
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ENB
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты Targa Florio
Пилоты Инди-500 из Бельгии
Гонщики, погибшие во время заездов